Iwashita ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Iwashita (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Iwashita (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Shima Iwashita (* 1941), japanische Schauspielerin
 Iwashita Sōichi (1889–1940), japanischer katholischer Priester und Philosoph
 Wataru Iwashita (* 1999), japanischer Fußballspieler